Corbo ist der Familienname folgender Personen:

 Homero Corbo Martinez, uruguayischer Politiker
 Rubén Corbo (* 1952), uruguayischer Fußballspieler
 Walter Corbo (* 1949), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Corboz
 Corvo (Begriffsklärung)